A partire da giugno 2010 razzi della famiglia dei Falcon 9 di SpaceX sono stati lanciati 217 volte, con 215 successi completi, un fallimento parziale (CRS-1) e la perdita di una navicella (CRS-7). Un Falcon 9, con il suo relativo carico, inoltre, esplose durante le procedure di carico del carburante precedenti al test di accensione statica (Amos-6).

Tipiche missioni dei Falcon 9 comprendono rifornimenti e trasferimento di astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale, lanci di satelliti di comunicazione e di osservazione terrestre in orbite basse e/o geostazionarie.

Falcon 9 v1.0

Falcon 9 v1.1

Falcon 9 Full Thrust

Falcon 9 Block 4

Falcon 9 Block 5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Falcon Heavy

Lanci in programma 
I lanci futuri sono elencati cronologicamente quando sono in continuo sviluppo. L'ordine dei successivi lanci è molto incerto, in quanto il manifesto ufficiale di SpaceX non include una pianificazione precisa.

Statistiche

Missioni per anno

Esiti missione principale

Atterraggi degli stadi inferiori

Note

Voci correlate 
 Falcon 9
 Falcon 9 v1.0
 Falcon 9 v1.1
 Falcon 9 Full Thrust
 Falcon 9 Block 5
 Falcon Heavy
 SpaceX

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Liste di astronautica
Missioni SpaceX